Collegium medicum ist der Name folgender medizinischen Bildungseinrichtungen:

 Collegium medicum (Schweden) (ursprünglich Collegium medicorum), Organisation schwedischer Ärzte 
 Collegium medicum, anderer Name des Collegium medico-chirurgicum, medizinisch-pharmazeutische Bildungseinrichtung und Gesundheitsbehörde in mehreren Städten in Deutschland
 Collegium medicum in London